Harmsia är ett släkte av malvaväxter beskrivet år 1897 av den tyske botanikern Karl Moritz Schumann. Släktet ingår i familjen malvaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malvaväxter
Harmsia